Села:
 Журавське — Луганська область, Міловський район
 Журавське — село Одеської області, Ширяївського району, зняте з обліку
Озеро:
 Журавське — озеро поблизу села Березина Житомирського району Житомирської області